Pré steht für
 Pré (Sprache), eine Sprache der Elfenbeinküste

Pré ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Le Pré-d’Auge, Gemeinde im französischen Département Calvados
 Pré-en-Pail, Gemeinde im französischen Département Mayenne
 Pré-Saint-Didier, Gemeinde in der italienischen Region Aostatal
 Pré-Saint-Évroult, Gemeinde im französischen Département Eure-et-Loir
 Le Pré-Saint-Gervais, Gemeinde im französischen Département Seine-Saint-Denis
 Pré-Saint-Martin, Gemeinde im französischen Département Eure-et-Loir
 Kanton Pré-en-Pail im französischen Département Mayenne
 piemontesischer Name der Gemeinde Perrero in der Provinz Turin, Italien

Pré ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine du Pré (* 1961), französischer Autor
 Galliot du Pré, Pariser Buchhändler und Verleger
 Henry du Pré Labouchère (1831–1912), britischer Politiker
 Jacqueline du Pré (1945–1987), englische Cellistin

Siehe auch:
 PRE